Всеобщие выборы в Луганской Народной Республике прошли 11 ноября 2018 года.

Так же, как и в 2014 году, одновременно с этим прошли аналогичные выборы в ДНР.

Выборы состоялись 11 ноября 2018 года. Были избраны глава ЛНР и Народный совет ЛНР (в составе 50 депутатов).

В выборах изъявили желание участвовать 8 кандидатов — Олег Валерьевич Коваль, Леонид Иванович Пасечник, Наталья Владимировна Сергун, Людмила Валентиновна Руснак, Леонид Нестерович Держак, Роман Теодорович Олексин, Владимир Александрович Родионов, Юрий Михайлович Ряплов.

Результаты 
Действующий глава ЛНР Леонид Пасечник выиграл, набрав 68,3 % голосов. В парламентских выборах победило движение «Мир Луганщине» с 74,13 % поддержки избирателей. Оппоненты из «Луганского экономического союза» получили 25,16 % голосов избирателей. Недействительными и утраченными были признаны 0,72 % бюллетеней.

Глава республики 
 Коваль Олег Валерьевич — 144441 голосов
 Пасечник Леонид Иванович — 596230 голосов
 Руснак Людмила Валентиновна — 51500 голосов
 Сергун Наталья Владимировна — 69396 голосов

Народный совет 
 Мир Луганщине − 37 мест
 Луганский экономический союз − 13 мест

Оценки 
ЕС не признал выборы в ЛНР и ввел санкции против их организаторов.
 Состоявшиеся в ЛНР и ДНР выборы глав Республик и депутатов Народных Советов не противоречат духу и букве Минских соглашений заявила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

Примечания 

 
Л
Выборы в Луганской Народной Республике